Phthinostoma apathetica är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1921. Phthinostoma apathetica ingår i släktet Phthinostoma och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
apathetica